Полиазолидинаммоний (Polyazolidinammoniy) — полимер, получаемый при смешивании целлюлозогликолевой кислоты с дигидрокверцетином (либо с кверцетином) в среде сорбат-ацетатного буфера.  Характеризуется положительным зарядом полимерной цепи, Применяется как слабо выраженный бактериостатик. После модификации гидрат-ионами галогенов (полиазолидинаммоний модифицированный гидрат ионами галогенов (ПААГ)) приобретает ярко выраженные антимикробные (бактерицидные) и антигрибковые (фунгицидные) свойства и может использоваться как консервирующая добавка (входить в состав комплексных консервирующих добавок) широкого спектра действия в пищевой, косметической промышленности и в сельском хозяйстве.

Физические свойства 
Вязкая жидкость, хорошо растворимая в воде, этиловом спирте.

Антимикробные (бактерицидные) и противогрибковые (фунгицидные) свойства 
После модификации полимерной цепи полиазолидинаммония гидрат-ионами галогенов (ПААГ), приобретает ярко выраженные антибактериальные и фунгицидные свойства и действует против широкого спектра грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, а также грибов, вирусов и сапрофитов. Значения минимальной подавляющей концентрации различны для разных видов микроорганизмов, но в среднем они соизмеримы с МПК антибиотиков применяемых для лечения инфекций вызываемых данными возбудителями.

Применение 
Полиазолидинаммоний может применяться в пищевой промышленности как самостоятельная пищевая добавка с консервирующими свойствами (в мясной, молочной, рыбной, кондитерской отраслях пищевой промышленности, при производстве салатов, икры, майонезов и соусов). Может быть использован для обработки зерновых, клубневых, бобовых, при закладке на хранение, а так же для обработки овощей и фруктов, а также как сырье для производства комплексных консервирующих добавок широкого спектра действия в пищевой и косметической промышленности.

Ссылки 
 Статья "Изучение биологической активности полиазолидинаммония, модифицированного гидрат-ионами галогенов, и его модификаций в отношении микроорганизмов 
 Статья "Биологическая активность соединений ряда енаминов и их модифицированных аналогов в отношении референс-штаммов и клинических изолятов бактерий. 
 Форум. Состав препаратов

Полимеры
Пищевые добавки
Консерванты